La nazionale di pallacanestro spagnola Under-18, è una selezione giovanile della nazionale spagnola di pallacanestro, ed è rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità spagnola di età non superiore ai 18 anni.

Partecipa a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Partecipazioni

FIBA EuroBasket Under-18 

1964 - 8°
1966 - 6°
1968 - 5°
1970 - 5°
1972 - 7°
1974 -  2°
1976 -  3°
1978 -  2°
1980 - 4°
1982 - 6°
1984 - 4°
1986 - 5°
1988 - 6°
1990 -  3°
1992 - 6°
1994 -  3°
1996 - 9°
1998 -  1°

2000 - 11°
2002 - 9°
2004 -  1°
2005 - 4°
2006 -  3°
2007 - 5°
2008 - 5°
2009 - 5°
2010 - 11°
2011 -  1°
2012 - 5°
2013 -  3°
2014 - 5°
2015 - 7°
2016 - 5°
2017 -  2°
2018 - 9°
2019 -  1°

Collegamenti esterni 
 

Spagna
Under 18